

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 9 podstawowych
 Zaborów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Ścinawa 
 Zaborów – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Grabica 
 Zaborów – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Uniejów 
 Zaborów – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Zadzim
 Zaborów – kolonia w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki
 Zaborów – wieś w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Szczurowa 
 Zaborów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Belsk Duży 
 Zaborów – przysiółek wsi Wólka Łysowska w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Przesmyki 
 Zaborów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w gminie Leszno 
 Zaborów – wieś w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Czudec 
 Zaborów – część wsi Lubania w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie  Chmielnik

Inne 
 Zaborów Pierwszy – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tomaszów Mazowiecki 
 Zaborów Drugi – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tomaszów Mazowiecki

 Zaborów Nowy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin
 Zaborów Stary – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin

Zobacz też 
 Zaborowo
 Obszar ochrony ścisłej Zaborów Leśny